Le tournoi de qualification du simple messieurs de l'Open d'Australie 2019 se déroule du 8 au .

Au terme des trois tours, 16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi. Les matches se déroulent selon le nouveau format en vigueur pour cet Open d'Australie 2019 : en cas d'égalité à 6 jeux partout dans la dernière manche, les joueurs disputent un jeu décisif en 10 points gagnants (avec 2 points d'écart).

Primes et points 

 Un joueur issu des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 25 points ATP supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiés 

  Tatsuma Ito
  Christopher Eubanks
  Bjorn Fratangelo
  Daniel Evans
  Henri Laaksonen
  Prajnesh Gunneswaran
  Gleb Sakharov
  Stefano Travaglia
  Rudolf Molleker
  Thanasi Kokkinakis
  Lloyd Harris
  Luca Vanni
  Mitchell Krueger
  Viktor Troicki
  Kamil Majchrzak
  Miomir Kecmanović

Tableaux

Premier qualifié

Deuxième qualifié

Troisième qualifié

Quatrième qualifié

Cinquième qualifié

Sixième qualifié

Septième qualifié

Huitième qualifié

Neuvième qualifié

Dixième qualifié

Onzième qualifié

Douzième qualifié

Treizième qualifié

Quatorzième qualifié

Quinzième qualifié

Seizième qualifié

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs de l'Open d'Australie 2019
 Tournoi de qualification du simple dames

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2019
Tennis masculin en 2019
Open d'Australie